Ed Thigpen, Amerikaans jazzdrummer
Lynne Thigpen, Amerikaans actrice